AYW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ayawasi (Indonesia)